Pieve di Santo Stefano – sita a Campi Bisenzio
 Pieve di Santo Stefano – sita a Camaiore
 Pieve di Santo Stefano – sita a Sorano di Filattiera
 Pieve di Santo Stefano – sita a Lamporecchio
 Pieve di Santo Stefano – sita a Pisignano
 Pieve di Santo Stefano – sita a Rapallo
 Pieve di Santo Stefano – sita a San Casciano in Val di Pesa
 Pieve di Santo Stefano – sita a Santo Stefano di Magra
 Pieve di Santo Stefano – chiesa di Vallecchia, frazione di Pietrasanta

 Pieve di Santo Stefano a Cennano – sita a Trequanda

 Pieve dei Santi Stefano e Margherita – sita ad Arcola

Pagine correlate
Basilica di Santo Stefano
Cattedrale di Santo Stefano
Duomo di Santo Stefano
Chiesa di Santo Stefano
Oratorio di Santo Stefano